Съкращението ГМТ може да се отнася за:

 Геометрично място на точки
 Горна мъртва точка на бутало (най-често в двигател с вътрешно горене)
 Гръбначно-мозъчна течност
 Транслитерация на английското съкращение GMT (виж Координирано универсално време)